Алексе́й Си́тников: Ситников, Алексей Александрович (род. 1986) — российский и азербайджанский фигурист, выступающий в танцах на льду.
 Ситников, Алексей Владимирович (род. 1971) — депутат Государственной думы РФ VII созыва.
 Ситников, Алексей Михайлович (1925—2005) — Герой Советского Союза, доктор сельскохозяйственных наук.
 Ситников, Алексей Сергеевич (1986—2009) — Герой Российской Федерации.